Святой Иаков (Яков) — так называют нескольких лиц, признанных святыми в Христианской церкви. В испанском варианте звучит как Сантьяго, в английском — Сент-Джеймс (Сент-Джемс). В испано- и англоговорящем мире именем этих святых названо множество географических объектов и организаций.

Библейские персонажи 
 Иаков Зеведеев — апостол, персонаж Нового Завета.
 Иаков Алфеев — апостол, персонаж Нового Завета.
 Иаков (апостол от 70) — апостол из числа 70, называемый «брат Господень», персонаж Нового Завета.

Канонизированные личности 
 Иаков (великомученик) — святой великомученик из Персии.
 Иаков Боровичский — боровицкий чудотворец.
 Иаков (епископ низибийский) — один из Отцов Церкви.
 Иаков (Маскаев) — епископ Барнаульский, православный святой.
 Иаков — епископ Ростовский, основатель Спасо-Яковлевского монастыря.

См. также 
 Сент-Джеймс
 Сантьяго (значения)